Mora může znamenat:
 Mora (lingvistika) – fonologická jednotka
 Mora (strom) – rod rostlin, stromy
 Mora Moravia – výrobce kuchyňských spotřebičů
 Mora (Kamerun) – město v Kamerunu
 Mora (Španělsko) – město ve Španělsku
 Mora (Švédsko) – město ve Švédsku
 Mora IK – klub ledního hokeje z města Mora (Švédsko)
 Mora (příjmení) – příjmení osob
 Mora (kanton) – kanton v Kostarice
 latinský pojem označující prodlení

Externí odkazy